William Kvist kan henvise til flere personer:
 William Kvist (født 1985) – dansk fodboldspiller
 William Kvist (fodboldspiller, født 1994) (født 1994) – dansk fodboldspiller (Akademisk Boldklub)